Награ́ды Калу́жской о́бласти — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Правительством Калужской области, согласно Законам Калужской области о наградах и почётных званиях Калужской области.

Награды предназначены для поощрения работников учреждений, организаций и предприятий Калужской области, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Калужской областью.

Перечень наград

Высшие награды

Медали

Юбилейные медали

Почётные знаки

Почётные звания

Награды города Калуги

См. также 
 Почётные граждане Калужской области
 Почётные граждане Калуги
 Награды Обнинска

Примечания

Ссылки 
 По труду и честь (статья о наградах в газете «Калужская неделя»

Калужская область

Списки наград по субъектам Российской Федерации